14. Светско првенство у рукомету одржано је на Исланду од 7. маја до 21. маја 1995. године. Светску титулу је освојила репрезентација Француске, која је у финалу са 23:19 победила Хрватску. Бронзану медаљу је освојила репрезентација Шведске.

Прва фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Нокаут фаза 
<div>

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Информације на страници todor66.com

Светско првенство у рукомету
Рукомет у 1995.
Рукомет на Исланду